Armille (du latin armilla, bracelet) peut désigner :

 en architecture, armille, une moulure de chapiteau ;
 en astronomie, armille, un instrument d'observation ;
 en archéologie, armille, un bracelet composé de plusieurs anneaux ;
 en mycologie, armille, un type de voile partiel (anneau) engainant de certains basidiomycètes.